est la formule brute de plusieurs isomères.
 acrylonitrile, numéro CAS 
 azète, numéro CAS